Жидовские ворота:
 Жидовские ворота — название ворот в древнем Киеве.
 Жидовские ворота — название ворот в Витебске в 1650-е годы.

Примечания